Безугляки () — село, входит в Сквирский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 431 человек. Почтовый индекс — 09031. Телефонный код — 4568. Занимает площадь 1,11 км². Код КОАТУУ — 3224085602.

Местный совет 
09031, Киевская обл., Сквирский р-н, с. Пищики, ул. Ленина, 119в; тел. 3-23-45.

История 

Лаврентий Похилевич в «Сказании о населённых местностях Киевской губернии» (1864 год) пишет:

«Пищики село расположено по обеим сторонам реки Камянки; но часть села на левой стороне реки лежащая называется также Напрасниками и Безугляками».

В ХІХ столетии деревня Безугляки (Напрасники) была в составе Велико-Половецкой волости Васильковского уезда Киевской губернии. Ранее в селе была Петропавловская церковь, позже перенесенная в с. Михайловка.

Священнослужители Петропавловской церкви:
 1796—1799 — священник Иван Алексеевич Яроцкий
 1796 — дьячок Степан Иванович Яроцкий (с 1799 года — священник)
 1796—1799 — пономарь Онисим Петрович Дедковской
 1799 — дьячок Лаврентий Иванович Яроцкий

Примечания

Ссылки 
 Безугляки на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Сквирского района